Collegio elettorale di Villafranca di Verona – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Villafranca di Verona – collegio elettorale del Senato della Repubblica